Вьё-Фюме́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Бретвиль-сюр-Лез. Округ коммуны — Кан.

Код INSEE коммуны — 14749.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 440 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 299 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 229 были экономически активными, 70 — неактивными (показатель активности — 76,6 %, в 1999 году было 69,0 %). Из 229 активных жителей работали 220 человек (119 мужчин и 101 женщина), безработных было 9 (6 мужчин и 3 женщины). Среди 70 неактивных 22 человека были учениками или студентами, 32 — пенсионерами, 16 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Вьё-Фюме 

Коммуны департамента Кальвадос